Inamori ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuhisa Inamori (* 1994), japanischer Fußballspieler 
 Kazuo Inamori (1932–2022), japanischer Unternehmer und Unternehmensgründer